Tacuarí puede referirse a:

 historia:
 la Batalla de Tacuarí, ocurrida en el sur del Paraguay, entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Paraguay;
 el vapor Tacuarí, buque de la Armada del Paraguay que combatió en la Guerra de la Triple Alianza; 
 hidrografía:
 el río Tacuarí, curso de agua del Uruguay;
 localidades:
 Tacuarí, paraje rural de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Colonia Tacuarí, localidad de la Provincia del Chaco, Argentina; o
 Costas del Tacuarí, localidad del departamento de Treinta y Tres, Uruguay.